Тахмина — многозначный термин.

 Тахмина — женское имя древнеиранского происхождения.
 Тахмина — художественный фильм азербайджанского режиссёра Расима Оджагова, снятый в 1993 году.
  — персонаж таджикско-персидского народного эпоса «Шахнаме».